Die Gauliga Württemberg 1935/36 war die dritte Spielzeit der Gauliga Württemberg im Fußball. Die Meisterschaft gewannen die Stuttgarter Kickers mit fünf Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Sportfreunde Stuttgart. Die Kickers qualifizierten sich damit für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, wo sie als Gruppenletzter in der Vorrunde ausschieden. Die Abstiegsränge belegten der FV Ulm 1894, der zum Saisonstart lange das Feld angeführt hatte, sowie der SV Feuerbach. Der direkte Wiederaufstieg in die Gauliga gelang den beiden Vorjahresabsteigern Union Böckingen und SV Göppingen, die sich in der Aufstiegsrunde der Bezirksklassensieger durchsetzten. Torschützenkönig mit 14 Treffern wurde Ernst Euchenhofer von den Stuttgarter Kickers.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Literatur 
 

1935
Fußballsaison 1935/36